Кубок Казахстану з футболу 2021 — 29-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Титул вдесяте здобув Кайрат.

Календар

Перший попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 квітня 2021

|}

Другий попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 травня 2021

|}

Третій попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 травня 2021

|}

Груповий раунд

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 серпня/22 вересня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 вересня/27 жовтня 2021

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/21 листопада 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/20 листопада 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 

2021
Казахстан
2021 у казахському спорті